«13 причин почему» () — американский драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Джея Эшера 2007 года. Книга адаптирована для телеэкрана Брайаном Йорки. Диана Сон и Брайан Йорки являются шоураннерами телесериала. Премьера третьего сезона состоялась 23 августа 2019 на ТВ-канале Netflix.

Сюжет 
События третьего сезона разворачиваются через восемь месяцев после событий второго сезона. Клэй и его друзья изо всех сил пытаются замести следы за Тайлером после того, как он попытался устроить теракт на «Весеннем балу» в школе. Однако язвительная напряженность достигает точки кипения во время домашней игры в «Либерти Хай», что приводит к убийству Брайса Уокера. Студенты «Либерти Хай» снова оказываются втянутыми в передрягу, поскольку расследование смерти Брайса угрожает раскрыть их самые тёмные секреты.

В ролях

Основной состав 
 Дилан Миннетт — Клэй Джэнсэн
 Грэйс Саиф — Ани Ачола — новая студентка в «Либерти Хай», у которой было неизвестное криминальное прошлое, впоследствии подружившаяся с Клэем и Джессикой.
 Кристиан Наварро — Тони Падилья
 Брэндон Флинн  — Джастин Фоули
 Алиша Бо — Джэссика Дэвис
 Джастин Прентис — Брайс Уокер
 Майлс Хейзер — Алекс Стэндэлл
 Росс Батлер — Зак Дэмпси
 Девин Друид — Тайлер Даун
 Тимоти Гранадерос — Монтгомери де ла Круз
 Бренда Стронг — Нора Уокер — мать Брайса.

Второстепенный состав 
 Эми Харгривз — Лэйни Джэнсэн
 Джош Хэмилтон — Мэтт Джэнсэн
 Марк Пеллегрино — Билл Стэнделл
 Эрджэй Браун — Калеб 
 Мишель Селена Анг — Кортни Кримсэн
 Энн Уинтерс — Хлоя
 Тайлер Барнхардт — Чарли Сэнт-Джордж — спортсмен из «Либерти Хай», который дружит с Монтгомери, но добр сердцем.
 Бекс Тэйлор-Клаус — Кэйси Форд — член РП и подруга Джессики.
 Остин Аарон — Люк Холидэй — спортсмен из «Либерти Хай».
 Харт Дэнтон — Дин Холбрук — студент из «Хиллкрест», который испытывает неприязнь к Брайсу.
 Дикен Блюман — Уинстон Уильямс — студент из «Хиллкрест», который связан с Монтгомери.
 Нана Менсах — Амара Джозефин Ачола — строгая мать Ани и домработница Уокеров.
 Бенито Мартинес — шериф Диас — расследует убийство Брайса.
 Маркус ДеАнда — мистер Де ла Круз — жестокий отец Монтгомери.
 Рэймонд Джей Барри — Харрисон Чатэм — больной отец Норы и дедушка Брайса.
 Мария Диззия — миссис Даун — мать Тайлера.
 Том Эверетт Скотт — мистер Даун — отец Тайлера.
 Стивен Уэбер — Гэри Болан — директор «Либерти Хай».
 Мэттью Алан — Сэт Мэсси — отчим Джастина.
 Дерек Люк — Кэвин Портер
 Кейт Уолш — Оливия Бэйкер
 Брайс Касс — Сайрус
 Чэлси Элдэн — МакКензи

Список эпизодов

Саундтрек 

13 Reasons Why (Season 3) — официальный саундтрек-альбом к 3-му сезону сериала «13 причин почему». Релиз состоялся 23 августа 2019 года под руководством лейбла Interscope Records. На данном альбоме собраны такие известные исполнители как 5 Seconds of Summer, Charli XCX, Anne-Marie.
Официальным синглом в поддержку альбома стала песня «f**k, i’m lonely», в исполнении Lauv и Anne-Marie. Премьера видеоклипа состоялась 1 августа 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов телесериала «13 причин почему» на сайте Internet Movie Database

Телесезоны США 2019 года